Yuncler kan syfta på:

Spanien 

 Yuncler (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
( Yuncler (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,